Алексей Сухов:
 Сухов, Алексей Николаевич (1903—1974) — заместитель председателя СНК РСФСР.
 Сухов, Алексей Петрович (1839—1876) — русский писатель, карикатурист, издатель «Будильника».